Brazylia
 Brasil – miasto na Arubie
 Brasil – legendarna wyspa położona na zachód od Irlandii